USS San Jacinto je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS San Jacinto (1850) 
 USS San Jacinto (CVL-30) 
 USS San Jacinto (CG-56)

San Jacinto